«Ли́чная жизнь сле́дователя Саве́льева» (первоначальное название — «Кордо́н сле́дователя Саве́льева») — российско-украинский остросюжетный многосерийный детективный телевизионный художественный фильм режиссёра Сергея Крутина, снятый в 2012 году компанией «Пирамида» при участии Одесской киностудии.

Повествует о жизни полковника юстиции, старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета РФ Николая Васильевича Савельева (роль исполнил актёр Дмитрий Марьянов).

Премьерный показ сериала на Украине начался 4 февраля 2013 года на телеканале «Украина» под названием «Кордон следователя Савельева», а на российском телевидении — 28 июля 2014 года на «Первом канале» под названием «Личная жизнь следователя Савельева».

Сюжет 
За плечами у старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета РФ Николая Савельева — сотни раскрытых уголовных дел. Московское руководство готовит ему повышение. Он, неожиданно для всех, решает уйти в отставку и подаёт рапорт на отпуск с последующим увольнением. Не желая расставаться с ценным работником, начальник искусственно затягивает подписание рапорта.

Савельеву — сорок пять лет. В его личной жизни — сложный период. Жена из-за его любви к работе и нехватки внимания к ней ушла к другому, брак рушится, сын незаметно вырос и в восемнадцать лет уже не нуждается в советах отца. Чтобы разобраться в себе и отдохнуть от надоевшей работы Савельев уезжает из Москвы в родной провинциальный город Степановск. Здесь же, на лесном кордоне, названном в его честь, вдали от шумной столицы, он надеется осмыслить прошлое и кардинально изменить свой жизненный курс.

Но работа сама находит его. Попутно с решением личных и семейных проблем ему приходится выручать столичное начальство, местных коллег, знакомых и друзей, обращающихся к нему за помощью, и помогать им раскрывать многочисленные запутанные преступления.

Список серий 
Телесериал состоит из шестнадцати фильмов, каждый из которых включает две серии:
 «Крест следователя Савельева» (серии 1—2)
 «Морские узлы» (серии 3—4)
 «Выкуп невесты» (серии 5—6)
 «Охотники» (серии 7—8)
 «Чистая вода» (серии 9—10)
 «Риголетто» (серии 11—12)
 «Сэппуку» (серии 13—14)
 «Клоп» (серии 15—16)
 «Налётчики» (серии 17—18)
 «Просчёт в тактике» (серии 19—20)
 «Гонка за наследником» (серии 21—22)
 «Термос» (серии 23—24)
 «Ферма» (серии 25—26)
 «Любовь до гроба» (серии 27—28)
 «Оборотень» (серии 29—30)
 «Часы» (серии 31—32)

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Телесериал «Личная жизнь следователя Савельева» (2012 год)."Первый канал" // 1tv.ru
 Телесериал «Личная жизнь следователя Савельева» (2012 год). Информация о фильме: актёры, создатели, описание серий, фотографии. // ruskino.ru
 
 
 
 

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2013 году
Телесериалы России, завершённые в 2014 году
Детективные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Детективные телесериалы Украины
Драматические телесериалы Украины
Экшен-телесериалы
Фильмы Сергея Крутина
Телесериалы Первого канала
Телесериалы Украины 2010-х годов
Телесериалы о полицейских
Телесериалы киностудии «Пирамида»